1-й Зача́тьевский переу́лок (в 1968—1993 годах — у́лица Дмитрие́вского) — улица в центре Москвы в Хамовниках между Пречистенской набережной и Остоженкой.

Происхождение названия 
Зачатьевские переулки (на планах Москвы XVII века обозначен лишь один Зачатейский переулок) обязаны своим названием Зачатьевскому монастырю, основанному в 1584 году царём Фёдором Иоанновичем в надежде на избавление от бесплодия его жены. Близ монастыря возникла Зачатьевская монастырская слобода, на территории которой и образовались переулки. В 1968—1993 годах 1-й Зачатьевский назывался улица Дмитриевского, в память командира танковой роты Б. Н. Дмитриевского (1922—1945), геройски погибшего в бою под городом Нейштадт в Померании (в 2005 году его именем была названа новая улица в районе Косино-Ухтомский).

Описание 
1-й Зачатьевский переулок начинается от Пречистенской набережной, проходит на северо-запад параллельно Пожарскому переулку, слева к нему примыкают Бутиковский переулок и 2-й Зачатьевский, заканчивается на Остоженке напротив Лопухинского переулка.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1/15 — поликлиника № 171 Центрального административного округа;
 № 3, строение 1 — Российский банк развития (штаб-квартира);
 № 13 — жилой дом научных работников и преподавателей ВХУТЕИНа (1928, архитекторы А. Самойлов, М. Коржев, В. Петров, М. Туркус). 
 № 15 — жилой дом Воскресенских, 1890 г., арх. М. Р. Пиотрович, перестроен в начале XX века. 

По чётной стороне:
 № 10 — галерея актуального искусства «Руартс» (2005, архитекторы А. Надточий, В. Бутко, О. Соколова, А. Малыгин).

См. также 
 2-й Зачатьевский переулок
 3-й Зачатьевский переулок

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 1-й Зачатьевский: учреждения и организации.

Переулки Москвы